Il Centro italiano di interlinguistica (in lingua esperanto Itala interlingvistika centro, abbreviato in IIC) è un'associazione italiana il cui obiettivo è la diffusione della cultura dell'interlinguistica e dell'esperantologia in Italia. Il Centro pubblica la pubblicazione "Kajeroj Interlingvistikaj"

Storia 
L'IIC fu fondato a Milano nel novembre 1985.

Durante i suoi primi dieci anni l'associazione organizzò seminari nazionali, pubblicò una propria rivista (Lingua verde) e diversi libri, pose in funzione una biblioteca di interlinguistica e funzionò come filiale nazionale della Kooperativo de Literatura Foiro.

In seguito, si concentrò sulle attività accademiche: aprì una biblioteca di interlinguistica presso l'Università IULM di Milano e collaborò al corso di Interlinguistica ed Esperantologia dell'Università di Torino. Tuttora membro della  Kooperativo de Literatura Foiro, ha aderito al patto per la Esperanta Civito.

Personaggi di rilievo 
L'associazione è attualmente presieduta da Tiziana Rogora, già assessore al lavoro di Regione Lombardia, nonché membro del senato della Esperanta Civito. Al comitato scientifico partecipano, fra gli altri, Davide Astori, Perla Martinelli, Carlo Minnaja, Fabrizio Pennacchietti e Giorgio Silfer.

Note

Voci correlate 
Interlinguistica
Esperantujo
Movimento esperantista italiano

Associazioni culturali
Movimento esperantista in Italia